Gestippelde rietboorder. Deze wordt consequent als rietstengelboorder aangeduid in de literatuur over de Oostvaardersplassen.
Rietmot. Deze wordt Grote rietstengelboorder genoemd op de Kleine Vlinders website.
Poeltjespalpmot. Deze wordt Kleine rietstengelboorder genoemd op de Kleine Vlinders website.